En astronomie chinoise, le terme Tianshi peut se référer à deux astérismes :
 Tianshi, centré sur la constellation occidentale d'Ophiuchus, représentant le marché céleste
 Tianshi, dans la constellation de la Colombe, représentant des excréments destinés à être utilisés pour l'agriculture.

Homonymie stellaire